Le terme Route 193 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 193 (), en Allemagne
  dans certains pays